Paisclo Solutions Corp es una agencia de reclutamiento de personal fundada en 2020 por Clemente Romero. La compañía se dedica al reclutamiento, selección y dotación de personal para corporaciones en Estados Unidos. 

Consiguió un crecimiento eficaz y rápido, llegando a inaugurar sucursales en Orlando, Miami y en Tampa. Asimismo, fue reconocida en 2022 por su aporte a la comunidad latina a la adaptación y mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados.

Reseña biográfica 
P.A.I.S.C.L.O. son las iniciales de Pasión, Ambición, Iniciativa, Superación, Creatividad, Liderazgo y Organización, valores de la empresa fundada por Clemente Romero en 2020. Esta empresa, cuya sede principal está en Orlando, estado de Florida, ha logrado su éxito por valorar el trabajo y el compromiso de cada uno de los empleados, buscando siempre mejorar su calidad de vida y brindarles todos los beneficios que por ley les corresponden.

Además de ello, la compañía se destaca por ofrecer rapidez y facilidad a las personas de conseguir empleo, garantizando un trato justo y pleno de calidad humana. Paisclo se encarga también del pago de nóminas, seguros, uniformes y ofrece desarrollo profesional y la posibilidad a los empleados de ser contratados directamente por las empresas, luego de cumplir el mínimo de horas requeridas.

Entre sus clientes destacar Frontera Cocina By Disney Springs, Hilton, Wyndham Orlando, Hard Rock Cafe y Hyatt Regency, entre otros.

Sedes 
Paisclo actualmente maneja tres sedes establecidas: Orlando, Miami y Tampa. Los directivos anunciaron que próximamente, una nueva sede se establecería en Georgia.

Premios y reconocimientos 

 2022: Leg Marketing: Premio al Mejor Emprendedor Latino de 2022 
 2023: Premios Líder Internacional por el rendimiento y calidad

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Empresas de Estados Unidos
Empresas fundadas en 2020
Recursos humanos
Empresas de trabajo temporal
Reclutamiento